Ново-Успенск — название населённых пунктов в России:

 Ново-Успенск — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Ново-Успенск — деревня в Юхновском районе Калужской области.